Marie Bádenská (Sofie Marie Luisa Amálie Josefina; 26. července 1865, Baden-Baden – 29. listopadu 1939, Baden-Baden) byla manželkou vévody Fridricha II. Anhaltského a poslední anhaltskou vévodkyní, než byly německé královské a šlechtické tituly v roce 1919 za Výmarské republiky zrušeny.

Život 
Princezna Sofie Marie Luisa Amálie Josefina Bádenská se narodila 26. července 1865 jako dcera prince Viléma Bádenského a jeho manželky Marie Maxmilianovny z Leuchtenbergu. Jejími prarodiči byli bádenský velkovévoda Leopold a švédská princezna Žofie Vilemína a vévoda Maximilian z Leuchtenburgu s ruskou velkokněžnou Marií Nikolajevnou. Byla tak pravnučkou švédského krále Gustava IV. Adolfa a ruského cara Mikuláše I. Pavloviče. Mariin bratr Maxmilián Bádenský byl kancléřem Německého císařství.

Dne 2. července 1889 se Marie v Karlsruhe provdala za dědičného anhaltského prince Fridricha. Manželství zůstalo bezdětné. Její manžel se stal v roce 1904 anhaltským vévodou a zůstal jím do své smrti v roce 1918. Marie ho přežila o více než 20 let a zemřela v roce 1939.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Anhaltské vévodkyně
Bádenské princezny
Zähringenové
Narození v roce 1865
Narození 26. července
Narození v Baden-Badenu
Úmrtí v roce 1939
Úmrtí 29. listopadu
Úmrtí v Baden-Badenu
Ženy